Hämndens timme kan syfta på:

 Hämndens timme (film, 1916) – amerikansk film i regi av Frank Borzage, engelsk titel Immediate Lee
 Hämndens timme (film, 1931) – brittisk film i regi av Alfred Hitchcock, engelsk titel The Skin Game
 Hämndens timme (film, 1950) – amerikansk film i regi av Henry King, engelsk titel The Gunfighter
 Hämndens timme (film, 1967) – italiensk film med Lee Van Cleef, originaltite Da uomo a uomo